Русне (Русна):

 Русне — административный центр Русненского староства Шилутского район Литвы
 Русне — крупнейший остров Литвы
 Русне — река, рукав Немана